El nombre Jefferson puede hacer referencia a:

 Thomas Jefferson, uno de los Padres fundadores de los Estados Unidos y su tercer Presidente.
 Jefferson, guardameta brasileño.

Geografía 

 Jefferson, localidad de Carolina del Norte, Estados Unidos.
 Jefferson, localidad de Carolina del Sur, Estados Unidos.
 Jefferson, localidad de Dakota del Norte, Estados Unidos.
 Jefferson, localidad de Georgia, Estados Unidos.
 Jefferson, localidad de Iowa, Estados Unidos.
 Jefferson, localidad de Luisiana, Estados Unidos.
 Jefferson, localidad de Nueva York, Estados Unidos.
 Jefferson, localidad de Nuevo Hampshire, Estados Unidos.
 Jefferson, localidad de Ohio, Estados Unidos.
 Jefferson, localidad de Oklahoma, Estados Unidos.
 Jefferson, localidad de Oregón, Estados Unidos.
 Jefferson, localidad del condado de Greene, Pensilvania, Estados Unidos.
 Jefferson, localidad del condado de York, Pensilvania, Estados Unidos.
 Jefferson, localidad de Texas, Estados Unidos.
 Jefferson, localidad de Virginia, Estados Unidos.
 Jefferson, localidad de Virginia Occidental, Estados Unidos.
 Jefferson, localidad de Wisconsin, Estados Unidos.
 Jefferson, localidad del condado de Jefferson, Wisconsin, Estados Unidos.
 Jefferson, localidad del condado de Monroe, Wisconsin, Estados Unidos.
 Jefferson, localidad del condado de Green, Wisconsin, Estados Unidos.
 Jefferson, localidad del condado de Vernon, Wisconsin, Estados Unidos.
 Río Jefferson, afluente del Río Misuri, en Estados Unidos.

Historia 
 Jefferson, un antigo territorio de los Estados Unidos, ubicado en el actual Colorado.
 Jefferson, una región de los Estados Unidos ubicada entre California y Oregón que ha intentando constituirse en estado en diversas ocasiones.
 Jefferson, un estado proyectado en el saliente noroeste de Texas, Estados Unidos.